Aldo Olivieri – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
Agostino Olivieri – vescovo cattolico e teologo italiano
 Bartolomeo Olivieri – vescovo cattolico italiano
 Camillo Olivieri – vescovo cattolico italiano
 Chiara Olivieri – giocatrice di curling italiana
 Claudio Olivieri – pittore e scultore italiano
 Dante Olivieri – filologo, glottologo e linguista italiano
 Dawn Olivieri – attrice statunitense
 Dino Olivieri – musicista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Elda Olivieri – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana
 Elsa Olivieri Sangiacomo (Elsa Respighi) – compositrice, pianista, scrittrice e cantante italiana
 Gennaro Olivieri – personaggio televisivo e arbitro di hockey su ghiaccio svizzero
 Gennaro Olivieri – calciatore italiano 
 Giacomo Olivieri – calciatore italiano
 Giuseppe Olivieri – ciclista su strada e pistard italiano
 Jorge Carlos Dortas Olivieri – cestista brasiliano
 Luigi Olivieri – politico italiano
 Maffeo Olivieri – scultore e intagliatore italiano
 Marco Olivieri – calciatore italiano
 Micol Olivieri – attrice italiana
 Pietro Paolo Olivieri – scultore e architetto italiano
 Renato Olivieri – scrittore italiano
 Rinaldo Olivieri – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Roberta Olivieri – attrice italiana
 Sergio Olivieri – politico italiano
 Silvino Olivieri – militare e patriota italiano
 Tommaso Olivieri – vescovo cattolico italiano
 Annibale degli Abati Olivieri –  archeologo, numismatico e bibliofilo italiano
 Fabio degli Abati Olivieri – cardinale italiano
 Arturo Olivieri Sangiacomo –  militare, scrittore e giornalista italiano